Béla Kun, właśc. Béla Kohn – węgierski komunista pochodzenia żydowskiego
 Berek Kohn − żydowski przemysłowiec związany z Częstochową
 Franz Kohn – zbrodniarz nazistowski
 Hans Kohn – żydowski filozof i historyk
 Jakub Kohn – częstochowski przemysłowiec i działacz społeczny
 Julian Konar (wł. Jakub Kohn) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa RP i PRL.
 Mike Kohn – amerykański bobsleista
 Stanisław Kohn – polski szachista
 Walter Kohn – amerykański fizyk
 Wilhelm Kohn – polski lekarz

Zobacz też 
 Köhn